Harlem (vom niederländischen Haarlem) steht für:

 Harlem (Jazz), ein Stück von Duke Ellington
 Harlem Stores, Textileinzelhandelskette in Ostdeutschland
 Harlem (Gedicht), Gedicht von Langston Hughes

Orte:

 Harlem in Manhattan, New York 
 Harlem (Florida)
 Harlem (Georgia)
 Harlem (Montana)

Fluss:

 Harlem River, Fluss in New York

Personen:

 Annemarie von Harlem (1894–1983), Landtagsabgeordnete Landtag Mecklenburg-Vorpommern (CDU)
 August von Harlem (1825–1892), preußischer Landrat
 Dietrich von Harlem (1859–1928), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier
 Gro Harlem Brundtland (* 1939), geboren als Gro Harlem, norwegische Politikerin (Ap) und Ministerpräsidentin
 Gudmund Harlem (1917–1988), norwegischer Arzt, Sozialmediziner, Hochschullehrer und Politiker
Hanne Harlem (* 1964), norwegische Politikerin (Ap)
 Harlem Désir (* 1959), französischer Politiker (PS)
 Harlem Yu, taiwanischer Sänger
 HARLEM, Pseudonym des deutschen Schriftstellers und Lyrikers Bernd Fischle (* 1951)

Siehe auch
 Haarlem (Begriffsklärung)
 Harlem Township